Bodendorf – frazione della città austriaca di Mank
 Bodendorf – frazione della città tedesca di Haldensleben
 Carla Bodendorf – velocista tedesca
 Bodendorf (oggi Budești) – comune rumeno
 Bodendorf (oggi Bunești) – comune rumeno